Geografia:
 Muntanyes:
 Puig d'Ases: muntanya situada al municipi de Vic (Osona)
 Puig d'Ases: muntanya situada al municipi de Vilanova de Sau (Osona)
 Serrat de Puig d'Ases: muntanya situada al municipi d'Avinyó (Osona)
 Serres:
 Carena de Puig d'Ases: serra situada al municipi de Vilanova de Sau (Osona)